Protesty w Iranie (2017–2018)
 Protesty w Iranie (od 2022)